Radcke ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Radcke (* 1960), deutsche Unternehmerin und Politikerin (B'90/Grüne)
 Ingo Radcke (* 1946), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Radke
 Ratke
 Radtke